Biografies:
 Primer cognom:
 Enrique Ballesteros (Montevideo, 1905 - 1969), porter de futbol uruguaià.
 Francisca Ballesteros (1969), assassina en sèrie espanyola d'origen valencià.
 Francisco Ballesteros Villanueva (Oriola, 1852 - 1923), polític valencià.
 José Alfonso Ballesteros Fernández (Fuentesaúco, 1944), metge espanyol, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
 Josep Fèlix Ballesteros Casanova (Tarragona, 1959), alcalde de Tarragona pel PSC des del 2007.
 Pablo Ballesteros Lago (A Veiga, 1974), futbolista asturià que ocupa la posició de migcampista.
 Severiano Ballesteros (Pedreña, Cantàbria, 1957-2011), golfista espanyol.
 Segon cognom:
 Antoni Sánchez Ballesteros (Palma, 1971), pilot de motociclisme mallorquí.
 Anxo Rei Ballesteros (Codeso, 1952 - Vigo, 2008), escriptor gallec.
 Empar Moliner i Ballesteros (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966), escriptora i periodista catalana.
 Gregorio Manzano Ballesteros (Bailén, 1956), entrenador de futbol espanyol.
 Luis Albert Ballesteros (?-1968) 
 Luis Tejedor Ballesteros (1948, Cifuentes), alcalde del Prat de Llobregat.
 Luis Víctor Verde Ballesteros (Madrid, 1964 - 2004), futbolista i entrenador espanyol.
 Sergio Martínez Ballesteros (Burjassot, 1975), futbolista valencià.
 Toponímia:
 Ballesteros de Calatrava, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 San Sebastián de los Ballesteros, municipi de la província de Còrdova (Andalusia, Espanya)